Ágoston József (18–19. század) író
 Ágoston József (1799–?) Zala vármegye alügyésze
 Ágoston József (1800–1860) ügyvéd, politikus